Voruntersuchung steht für:

 eine im Vorfeld stattfindende Ermittlung
 einen Schritt bei der Planung von Straßen, siehe Straßen- und Wegebau #Planungsablauf
 eine Phase des Vorgehensmodells, siehe Vorgehensmodell #Voruntersuchung
 Prüfung eines Tatbestandes im Vorfeld durch einen Untersuchungsrichter 
 Voruntersuchung (Film), deutscher Spielfilm von Robert Siodmak aus dem Jahr 1931